Karniewo (gemeente)
 Karniewo (powiat Makowski)
 Karniewo (powiat Ciechanowski)